Brandhoff ist der Familienname von:

 Nina Brandhoff (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Ulrich Brandhoff (* 1985), deutscher Schauspieler